È stata la prima edizione del torneo "Hungarian Ladies Open" di tennis, svoltasi dal 20 al 26 Febbraio 2017, qualificazioni escluse.

Tímea Babos ha battuto in finale Lucie Šafářová con il punteggio di 64-7, 6-4, 6-3.

Teste di serie 

  Tímea Babos (campionessa)
  Lucie Šafářová (finale)
  Julia Görges (semifinale)
  Sorana Cîrstea (primo turno)

 Yanina Wickmayer (quarti di finale)
 Pauline Parmentier (secondo turno)
 Océane Dodin (quarti di finale)
 Annika Beck (quarti di finale)

Qualificate 

  Anna Blinkova (secondo turno)
  Anett Kontaveit (primo turno)
  Tamara Korpatsch (secondo turno)

 Aljaksandra Sasnovič (quarti di finale)
 Isabella Šinikova (primo turno)
 Barbora Štefková (primo turno)

Wildcard 

  Dalma Gálfi (primo turno)
  İpek Soylu (primo turno)

 Fanny Stollár (secondo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Hungarian Ladies Open 2017